Обри има више значења:
 Обри (народ), народ који је владао средњом Европом између 6. и 9. века
 Обри (Тексас)
 Обри (Арканзас)